Мончи́нский () — русская и польская фамилия.

Известные носители:
 Мончинский, Леонид Васильевич (1935—2016) — русский писатель, сценарист.
 Мончинский, Францишек (1874—1947) — польский архитектор, реставратор.

См. также 
 Мончинский Еган — река в Тюменской области.